Il singolare del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale German Lopez 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Thomas Muster (secondo turno)
  Guillermo Pérez Roldán (campione)
  Lars Koslowski (primo turno)
  German Lopez (finale)

 Roberto Azar (secondo turno) 
 Claudio Pistolesi (primo turno) 
 Eduardo Masso (primo turno) 
 Bart Wuyts (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1992
ATP Tour 1992